We Belong Together, une chanson de Mariah Carey  (1998) ;
We Belong Together, une chanson de Randy Newman dans la bande originale de Toy Story 3 (2010) ;